Guglielmo Giaquinta – vescovo italiano
 Mariano Giaquinta – matematico italiano

Pagine correlate 
Giaquinto